La Vie antérieure est le titre de plusieurs œuvres :
La Vie antérieure (1857), poème tiré du recueil Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire,
La Vie antérieure, mélodie d'Henri Duparc sur le poème de Baudelaire,
La Vie antérieure (1989), autobiographie du biologiste Henri Laborit.

Homonymie de titre